Jurij Pszenicznikow – rosyjski piłkarz i trener (ur. 1940).
 Jurij Pszenicznikow – rosyjski wioślarz (ur. 1988).